«Поездка в Америку 2» () — американская кинокомедия режиссёра Крэйга Брюэра по сценарию Дэвида Шеффилда, Бэрри У. Блауштейна и Кеньи Бэрриса. Сиквел фильма «Поездка в Америку» (1988). Главную роль сыграл Эдди Мёрфи. Также в фильме снялись Арсенио Холл, Джермейн Фаулер, Лесли Джонс, Шэри Хидли, Джон Эймос, Трейси Морган, Уэсли Снайпс и Джеймс Эрл Джонс. Он отметил последнее кинопоявление Луи Андерсона перед его смертью 21 января 2022 года.

Премьера фильма в США была запланирована на 18 декабря 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 вышел в интернете,  на платформе Prime Video 5 марта 2021 года. Компания Paramount Pictures продала права на показ фильма Amazon за 125 миллионов долларов..

В ролях 
 Эдди Мерфи — Аким Джоффер / Кларенс / Ренди Ватсон / Соул
 Арсенио Холл — Сэмми / Моррис / преподобный Браун / Баба знахарь
 Жермен Фаулер  — Лавелл Джансон сын Акима
 Лесли Джонс — Мэри Джансон
 Трейси Морган — Дядя Рим
 Кики Лэйн — Мика
 Шэри Хидли — Лиза
 Уэсли Снайпс — Генерал Иззи
 Тейяна Тейлор — Бопото
 Джеймс Эрл Джонс — Джаффе Джоффер
 Белла Мерфи — Омма Джоффер
 Акили Лав — Тинаше Джоффер
 Пол Бейтс — Оха
 Джон Эймос — Клео МакДауэлл
 Луи Андерсон — Морис Менеджер МакДауэлла
 Ротими — Иди Иззи, сын генерала Иззи
 Ванесса Белл Кэллоуэй — Имани Иззи
 Номзамо Мбата  — Мирембе
 Лунелл Кэмпбелл — Ливия, тётя Лавелла
 Гарсель Бове — Грейс
 Тревор Ноа — Тотаци Бибиняна, ведущий Zamunda News Network
 Колин Джост — Мистер Дьюк
 Морган Фриман — В роли себя

Создание

Подготовка 
В январе 2017 года было опубликовано сообщение, в котором говорилось о предстоящих съёмках сиквела оригинального фильма. Также сообщалось, что Кевин Мишер выступит в качестве продюсера фильма, а Дэвид Шеффилд и Бэрри У. Блауштейн напишут сценарий к кинокартине. Однако оставалось неизвестным, будут ли принимать участие в съёмках ведущие актёры оригинальной картины — Эдди Мерфи и Арсенио Холл.

11 января 2019 года было анонсировано, что Эдди Мерфи вернётся к исполнению главной роли, а Крейг Брюэр станет режиссёром кинокартины. Брюэр до этого работал вместе с Мерфи на съёмках фильма «Меня зовут Долемайт» для платформы Netflix. Чуть позже было сообщено, что Арсенио Холл также повторит свою роль, а также то, что в фильме будут задействованы Шэри Хидли, Джон Эймос, Пол Бэйтс и Джеймс Эрл Джонс. 12 августа 2019 года стало известно, что Хидли сыграет в фильме роль Лизы Макдауэлл, девушки, в которую влюблён Аким.

Мэдж Синклер, которая сыграла в оригинальном фильме роль королевы Аолеон, матери принца Акима, скончалась в 1995 году. Её персонаж не будет задействован в сюжете грядущей картины. Также было сообщено, что возвращение Сэмюэля Л. Джексона, сыгравшего грабителя в оригинальном фильме, не ожидается в сиквеле.

Съёмки 
Съёмки картины начались 17 августа 2019 года в Атланте. Рик Росс позднее подтвердил, что в ходе съёмок его особняк в Джорджии будет задействован в качестве локации. 1 октября 2019 года в интервью сайту Collider Мерфи подтвердил, что съёмки фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз 4» начнутся после завершения работы над фильмом «Поездка в Америку 2». Съёмки официально завершились 9 ноября 2019 года.

Примечания

Ссылки 

Фильмы США 2021 года
Фильмы-сиквелы
Фильмы о вымышленных странах